Ahmed Baba, né Abu Al-'abbas Ahmed Ibn Ahmed  Al-Massufi le  à Araouane (alors partie de l'Empire songhaï), de tribu songhaï de Massoufa (Imassoufa) de la branche Songhaï de sanhadja et mort le , était un savant et homme de lettres ouest-africain, qui a résisté à l’envahisseur saadien (dans la zone de l'actuel Maroc). Il est capturé et retenu prisonnier par le sultan Ahmed Al-Mansour.

Le centre d'étude des manuscrits du désert à Tombouctou porte son nom depuis sa création en 1970 par le gouvernement malien avec l'aide de l'UNESCO.

Biographie 
Ahmad Baba est né le  entre Araouane et Tombouctou, dans la famille Songhaï. Son père était le maître Ahmad bin al-Hajj Ahmad bin Umar bin Muhammed Aqit. Il est allé à Timbuktu à son jeune âge, pour étudier avec son père et un maître, Mohammed Bagayogo (parfois appelé Baghayu'u) ; il n'y a pas d'autres faits de son activité avant 1594, quand il fut déporté au Maroc par accusation de sédition, après l'invasion marocaine du Songhai où il  est hébergé à Fez jusqu'à la mort d'Ahmad al-Mansur. Zaydan An-Nasser, nouveau sultan marocain, permit à  Ahmed Baba et aux autres exilés du Soudan de retourner dans leur pays. Il revient à Tombouctou le .

Les textes Tarikh El-Fettach (Traduction Houdas, 1913) et Nozhet-Elhâdi (traduction Houdas, 1889), apportent des références essentielles à l'étude d'Ahmed Baba.

On mentionne à Marrakech le logement où aurait habité le grand intellectuel de l'empire Songhaï.

Citation 

.

Notes et références

Bibliographie 
 Mahmoud Zouber, Ahmad Bābā de Tombouctou (1556-1627). Sa vie et son œuvre. Paris, Maisonneuve et Larose, 1977.
 Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique noire, Éditions Hatier, 1994
 Jean-Michel Djian, Les manuscrits de Tombouctou, Éditions JC Lattès, 2012 
 Édith de Cornulier-Lucinière (ill. de Sara), L'homme des villes de sable, Éditions Chandeigne, 2014
Patrick Manac'h, Samir Aït Oumghar, Ahmed Baba. Un héritage partagé, 1556-1627. Les Editions Limitées, 2015 .

Liens externes 
 
 
 
 Miraj al-Suud ila nayl Majlub al-Sudan (Réponse d'Ahmed Baba à un Marocain sur l'esclavage), manuscrit numérisé à la bibliothèque commémorative Mamma Haidara, site de la Bibliothèque du Congrès (États-Unis) (référence non valide)
 Bibliothèque nationale de France :
 Nayl al-ibtihāğ bi-taṭrīz al-Dībāğ notices biographiques de ʿulamāʾ mālikites
 Recueil lettre

Personnalité malienne
Personnalité berbère du XVIe siècle
Personnalité berbère du XVIIe siècle
Personnalité touarègue
Personnalité de la religion musulmane au XVIe siècle
Personnalité de la religion musulmane au XVIIe siècle
Sanhadja
Droit musulman
Région de Tombouctou
Naissance en octobre 1556
Décès en avril 1627
Décès à Tombouctou
Décès à 70 ans